De Noorse voetbalbeker 1992 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1992) was de 87ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 5 mei met de eerste ronde en eindigde op 25 oktober 1992 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Rosenborg dat Lillestrøm in de eindstrijd met 3-2 versloeg en daarmee voor de zesde keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Zie ook
 Tippeligaen 1992
 1. divisjon 1992
 Noors voetbalelftal in 1992

1992
Noorwegen